Чергушка () — река в России, протекает в Республике Алтай. Устье реки находится в 33 км по левому берегу реки Сема. Длина реки составляет 23 км.

На реке находится село Малая Черга.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Катунь, речной подбассейн реки — Бия и Катунь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Семы
Реки Шебалинского района